Octoknema är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Octoknema ingår i familjen Octoknemaceae. 

Octoknema är enda släktet i familjen Octoknemaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Octoknema